Baz steht für:

 Baz (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Baz (Albanien), Dorf der Gemeinde Mat
 Baz (Iran), Dorf im Verwaltungsbezirk Taft
 Baz (Türkei), Wohnregion der Assyrischen Christen

Baz ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Friedrich Baz (1762–1808), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker
 Coline Ballet-Baz (* 1992), französische Freestyle-Skierin
 Fernando-Jesús Carbayo-Baz (* 1969), spanischer Zoologe
 Loris Baz (* 1993), französischer Motorrad-Rennfahrer

baz steht für:
 Tunen (ISO-639-3-Code), südbantoide Sprache

BAZ steht für:
 Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich
 Bearbeitungszentrum, automatisierte Werkzeugmaschine
 Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, Verwaltungsbezirk in Ungarn
 Brjanski Awtomobilny Sawod, russischer LKW-Hersteller
 Bundesamt für den Zivildienst, siehe Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben #Geschichte
 Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, staatliche deutsche Forschungseinrichtung

BaZ steht für:
 Basler Zeitung, Schweizer Tageszeitung 

Siehe auch:
 Baatz
 Baaz
 Bats
 Batz
 Paz

Abkürzung